Ехидо Гвадалупе Викторија има више значења:

 Ехидо Гвадалупе Викторија (Оаксака де Хуарез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ехидо Гвадалупе Викторија (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику